solarnia – pomieszczenie, w którym przemysłowo soli się produkty żywnościowe
3 miejscowości w Polsce:
 Solarnia – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa
 Solarnia – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków
 Solarnia – część  wsi Ornontowice w pow. mikołowskim, w gminie Ornontowice